Каък (Как) ()— топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Каък, Хаак — опустевший арбан в Чеди-Хольском кожууне, входит в состав Элегестинского сумона.
 Каък — местечко (населённый пункт без статуса поселения), административно относятся к селу Солчур, Овюрский кожуун.